W Australii status miasta (city) jest przyznawany tylko największym i najbardziej znaczącym miejscowościom. W różnych stanach istnieją różne hierarchie nazewnictwa i stopniowania według rozmiaru miejscowości. Ogólna nazwa pojedynczej jednostki administracyjnej, bez względu na jej wielkość, to obszar samorządowy. W poszczególnych stanach rozróżniane są następujące takie obszary:
 Nowa Południowa Walia – cities, areas
 Wiktoria (stan) – cities, rural cities, boroughs, shires
 Queensland: cities, shires, regions, towns, island councils
 Australia Południowa: cities, rural cities, municipalities/municipal councils, district councils, regional councils, Aboriginal councils
 Tasmania: cities, municipalities
 Australia Zachodnia: cities, towns, shires
 Terytorium Północne: cities, towns, community government councils, shires

Według danych oficjalnych pochodzących z 2011 roku Australia posiadała ponad 110 miast o ludności przekraczającej 10 tys. mieszkańców. Stolica kraju Canberra znajduje się na siódmym miejscu spośród największych miast; 5 miast liczyło ponad milion mieszkańców; 7 miast z ludnością 500÷1000 tys.; 17 miast z ludnością 100÷500 tys.; 17 miast z ludnością 50÷100 tys.; 49 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców.

Zdecydowana większość Australijczyków – aż 89% – mieszka w miastach, co czyni Australię jednym z najbardziej zurbanizowanych krajów na świecie. Większość miast znajduje się na jej wschodnim wybrzeżu.

Największe miasta w Australii 
Największe miasta w Australii według liczebności mieszkańców (2019):

a miasto satelickie dla Brisbane
b miasto satelickie dla Sydney

Tabela danych statystycznych miast w Australii

Alfabetyczna lista miast w Australii 
Spis miast Australii liczących ponad 10 tysięcy mieszkańców według danych spisowych z 2011 roku (czcionką pogrubioną wydzielono miasta liczące ponad 1 milion mieszkańców):

Przypisy

Bibliografia 
 1216.0 – Australian Standard Geographical Classification (ASGC) 
 World Gazetteer 
  

 
Australia